Il singolare del torneo di tennis Monterrey Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex O'Brien che ha battuto in finale Jared Palmer 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jaime Yzaga (primo turno)
 Luis Herrera (primo turno)
 Leonardo Lavalle (secondo turno)
 Chuck Adams (primo turno)

 Robbie Weiss (secondo turno)
 Richard Matuszewski (secondo turno)
 Danilo Marcelino (secondo turno)
 Nicolás Pereira (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1992